Billy Thompson (né le  à Saskatoon au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace évoluant au poste de gardien.

Carrière de joueur 

|1998-1999||  Cougars de Prince George|| LHOu
|| 1|| || || 9,00|| 71,4|| || || || || || || || ||
|- 
|1999-2000||  Cougars de Prince George || LHOu
|| 1|| || || 5,00|| 83,3|| || || || || || || || ||
|- 
|2000-2001||  Cougars de Prince George|| LHOu
|| 57|| || || 3,35|| 89,6|| || || 6 || || || 4,05|| 90,1|| ||
|- 
|2001-2002||  Cougars de Prince George|| LHOu
|| 42|| || || 2,73|| 91,3|| || || 7|| || || 3,12|| 91,1|| ||
|- 
| 2002-2003 ||  Cougars de Prince George|| LHOu
|| 50|| || || 4,02|| 89,6 || || || 5 || || || 3,02|| 93,4|| ||
|- 
|2003-2003 || Senators de Binghamton|| LAH
|| 1|| || || 5,00|| 81,5 || || || || || || || || ||
|- 
|2003-2004|| Senators de Binghamton|| LAH
|| 34|| || || 2,89|| 90,6|| || || 0|| || || -|| -|| ||
|- 
|2004-2005||  Senators de Binghamton || LAH
|| 34|| || || 2,44|| 92,0|| || || || || ||  || || ||
|- 
|2005-2006||  Senators de Binghamton|| LAH
|| 34|| || || 4,14|| 88,2 || || ||  || || ||  ||  || ||
|- 
|2006-2007||  Sound Tigers de Bridgeport|| LAH
|| 33|| || || 3,76|| 89,7|| || || || || || || || ||
|- 
|2007-2008||  Salmon Kings de Victoria|| ECHL
|| 34|| || || 3,24|| 90,7 || || || || || ||  ||  || ||
|- 
|2008-2009||  Tilburg Trappers|| Eredivisie
|| 34|| || || 3,30|| - || || || 3 || || || 2,64 || - || ||
|- 
|2009-2010||  SG Cortina|| Série A
|| 39|| || || 3,39|| 90,9 || || ||  || || ||  ||  || ||
|- 
|2010-2011||  Gothiques d’Amiens||  Ligue Magnus
|| 23|| || || 2,98|| - || || || 9|| || || 3,26 || - || ||
|- 
|2011-2012||  Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 23|| || || 2,74|| - || || || 10 || || || 2,58 || - || ||

Références

Naissance en septembre 1982
Naissance à Saskatoon
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur de la SG Cortina
Joueur du Amiens hockey élite
Gardien de but de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jean-Ferrand